FC se poate referi la:
 Forlì-Cesena, provincie în Italia, codul ISO 3166-2:IT
 Fotbal Club, abreviere care precede numele multor echipe de fotbal (ex.: FC Steaua București)
 Forța Civică, partid de orientare democrat-creștină de centru-dreapta din România